Квитковое — топоним. В переводе с украинского — Цветковое.

Украина 
 Квитковое — село,  Черниговский район,  Запорожская область
 Квитковое — село,  Полтавский район,  Полтавская область
 Квитковое — село,  Бережанский район,  Тернопольская область
 Квитковое — село,  Ивановский район,  Херсонская область